Rada Obrony Narodu – 1943-1944
 Rada Obrony Państwa – 1920
 Rada Obrony Warszawy – 1939; właściwie "Komitet Obywatelski przy dowództwie Armii Warszawa"; inaczej "Komitet Obywatelski przy Dowództwie Obrony Warszawy"
 Robotniczo-Chłopska Rada Obrony 1918